Алфавітний список бразильських художників.

А 
 Лусіліо де Альбукерке (1877-1939)
  (1848-1988)

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М 
 Віктор Мейрелліс (1832-1903)

Н

О

П 
 Антоніо Паррейрас (1860-1937)

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Примітки 

Списки осіб
Списки:Бразилія
 
Б